Robos-i aniya (hangul: 로봇이 아니야) – południowokoreański serial telewizyjny emitowany na antenie MBC. Serial był emitowany od 6 grudnia 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku, w środy i czwartki o 22:00, liczy 32 odcinki. Główne role odgrywają w nim Yoo Seung-ho, Chae Soo-bin oraz Um Ki-joon.

Obsada

Główna 
 Yoo Seung-ho jako Kim Min-kyu
 Chae Soo-bin jako Jo Ji-ah / Aji 3
 Um Ki-joon jako Hong Baek-kyun

W pozostałych rolach

Oglądalność

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Oficjalna strona na May Queen Pictures 
 

Południowokoreańskie telewizyjne seriale fantastyczne
Południowokoreańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Programy telewizji MBC